Plaats
 Palézieux, een gemeente in het kanton Vaud in Zwitserland
Personen
 Edmond de Palézieux (1850-1925), Zwitsers schilder
 Gérard de Palézieux (1919-2012), Zwitsers schilder en graveur

Zwitserse achternaam